Der er flere regenter med navnet Konstantin 1. Se:

 Konstantin den Store (272–337) – romersk kejser 306–337
 Pave Konstantin 1. (664–715), pave fra 708 til 715
 Konstantin 1. (død 877) – konge af Skotland 862-877
 Konstantin 1. (1868-1923) – konge af Grækenland 1913-1917 og 1920-1922
 Konstantin 1. (Armenien) (død mellem 1099 og 1103) – konge af Armenien